Ronchetto delle Rane – località di Milano, già parrocchia dei Corpi Santi nella zona sud (Municipio 5)
 Ronchetto sul Naviglio – zona di Milano, nella zona sud-ovest (Municipio 6), in passato comune
 Ronchetto – località (non frazione) di San Fermo della Battaglia in provincia di Como
 Ronchetto – frazione di Giussago in provincia di Pavia, in passato comune